Аарон Ли Джексон (; родился 6 мая 1986 года в Хартфорде, Коннектикут, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позициях разыгрывающего и атакующего защитника.

Карьера

Старшая школа и университет 
Играл за команду  (Западный Хартфорд). В последний год играл в команде  (Вустер, Массачусетс) под руководством  (бывший ассистент тренера команды Бостонского колледжа и действующий главный тренер команды университета Хофстра).

В период с 2005 по 2009 годы выступал за команду университета «Дюкейн». В составе команды в сезоне 2008-2009 (в среднем 19,3 очка, 5,8 передачи) был выбран в первую символическую пятерку конференции Atlantic 10, признан самым прогрессирующим игроком конференции Atlantic 10, выбран в символическую пятерку плей-офф конференции Atlantic 10.

Профессиональная карьера 
На драфте НБА 2009 года не был выбран ни одной командой, затем неудачно пытался пробится в состав «Индианы Пэйсерс» в ходе Летней лиги. После этого переехал в Европу, где играл за турецкую «Анталию ББ», итальянский «Виртус» и испанский «Бильбао».

19 июня 2012 года подписал трехлетний контракт с ПБК ЦСКА. За 5 лет в клубе Аарон успел войти в историческую десятку по количеству проведенных матчей за клуб – 306, из которых большую часть (194) он начинал в стартовом составе. По количеству результативных передач (879) Джексон уступает только Джей Ар Холдену, Виктору Хряпе, Милошу Теодосичу и Теодоросу Папалукасу. В последние два сезона Аарон исполнял функции со-капитана команды. Летом 2017 года покинул ЦСКА.

Перед последней игрой регулярного сезона НБА 2017—2018 Аарон подписал контракт с командой НБА «Хьюстон Рокетс» до конца сезона.

Семья 
Имеет брата-близнеца и ещё двух братьев и две сестры.

Достижения 
  Чемпион Евролиги: 2015/2016
  Бронзовый призёр Евролиги (3): 2012/2013, 2013/2014, 2016/2017
  Чемпион Единой лиги ВТБ (5): 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
  Чемпион России (5): 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ПБК ЦСКА

Выпускники Вустерской академии
Баскетболисты США
Игроки БК «Анталья Бююкшехир Беледийеси»
Игроки БК «Виртус» Болонья
Игроки БК «Бильбао»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки «Бэйцзин Дакс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив